Le théâtre Fontaine peut désigner deux salles parisiennes :
 le théâtre Fontaine situé au 10, rue Pierre-Fontaine  dans le , inauguré en 1951 ;
 La Nouvelle Ève situé au 25 de la même rue, de 1923 à  1924 et de 1931 à 1934.